Nagađanje ili latinizam Špekulacija predstavlja transakciju u kojoj sudionik na temelju nedostatka informacija ili znanja pokušava stvoriti određeni zaključak ili dobit. Često je slučaj da se zaključak na temelju špekulacije pokaže netočnim ili zbunjujućem. 

Nagađanje (znanost): U granama znanosti, koja se temelji na nagađanjima ili hipotezama znanstvenici ju pokušavaju potvrditi ili opovrgnuti.

 Nagađanje (novinarstvo): je također čest instrument novinara tabloida ili žutog tiska koji ovjavljivaju špekulacije ili klevete.

 Špekulacija (burza): Špekulacija moze biti i svjesno prihvaćanje rizika uzdajući se u svoju procjenu i dobit primjerice s dionicama, obveznicama, zemljištima, sirovinama, valutama itd.

ar:مضاربة
bg:Спекулация
el:Κερδοσκοπία
et:Finantsspekulatsioon
fr:Spéculation
id:Spekulasi
it:Speculazione
ja:投機
ko:투기
lt:Spekuliacija
mk:Шпекулант
no:Spekulasjon (finans)
pl:Spekulacja
pt:Especulação financeira
simple:Speculation
tr:Spekülasyon
uk:Спекуляція
zh:投机